Der Dreiband-Weltcup 2000/2 war das zweite und auch letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 15. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 12. bis zum 17. Dezember 2000 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das neunte Dreiband-Weltcup-Turnier in Oosterhout.

Geschichte 
Aufgrund der Tatsache, dass diverse Weltcup-Turniere der BWA nicht durchgeführt wurden, war das zweite des Jahres 2000 auch das letzte. Für den Gesamt-Weltcup wurde das Jahr 2001 mit in die Wertung genommen. Das Turnier in Oosterhout gewann der Rekord-Weltcup-Sieger Torbjörn Blomdahl. Durch diesen Sieg übernahm er auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste. In der ersten Runde des Turniers gab es keine Überraschungen. Im Achtelfinale musste sich der aktuell führende in der Weltrangliste Dick Jaspers seinem Landsmann Raimond Burgman geschlagen geben. Der Zweite Semih Saygıner unterlag dem US-Amerikaner Sang Chun Lee. Im Halbfinale hatten noch Blomdahl und Daniel Sánchez Chancen auf die neue Nummer eins. Durch die Niederlage gegen Dion Nelin vergab der Spanier aber seine Chance. Im Finale, in dem Blomdahl im fünften Satz ständig einem Rückstand nachlaufen musste, zeigte am Ende der Däne Nerven. Bei seinem ersten Weltcup-Sieg vor Augen machte er einige Fehler und so zerstörte der Schwede die Hoffnung des Dänen mit einer Schlussserie von fünf Punkten.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Dion Nelin
  Jorge Theriaga
  Tonny Carlsen
  Frédéric Caudron
  Raymond Ceulemans
  Martin Horn
  Luis Aveiga
  Henk Habraken

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
  Ad Broeders
  Raimond Burgman
  Gerwin Valentijn
  Francis Forton
  Ramón Rodriguez
  Jaime Bedoya

Qualifikationsrunde 
Es wurden in 23 Gruppen Qualifikations-Runden (A-W) gespielt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite spielten in der Hauptqualifikation im KO-System die 12 Teilnehmer für die Endrunde aus.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2000 2
Karambolageveranstaltung 2000
Billardturnier in Oosterhout